Джерма:

 Джерма — этническая группа (подгруппа, относящаяся к этносу сонгай), проживающая в Буркина-Фасо и в Нигере.
 Джерма — город в Ливии, в муниципалитете Вади-эль-Хаят.